Флавіо Могеріні (;  25 березня 1922, Ареццо —  21 квітня 1994, Рим) — італійський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Федеріка Могеріні (;  16 червня 1973), Рим, Італія) — італійський політик, міністр закордонних справ в уряді Маттео Ренці (з 22 лютого 2014).